Der Vaikkojoki ist ein Fluss in den finnischen Landschaften Nordkarelien und Nordsavo. Er hat seinen Ursprung im See Vaikkojärvi auf dem Gebiet der Gemeinde Juuka.
Von dort fließt er in überwiegend südlicher Richtung durch eine Reihe kleinerer Seen.
Größere Seen an seinem Flusslauf sind Kärenjärvi, Vihtajärvi und Saarijärvi.

Schließlich mündet der Vaikkojoki nach etwa 50 km und einer Höhendifferenz von 80 m in der Gemeinde Kaavi in den See Kaavinjärvi. Dieser fließt über den See Rikkavesi zum Juojärvi ab. Somit bildet der Vaikkojoki einen Zufluss der Iso-Kalla- und Saimaa-Seensysteme.

Der Fluss eignet sich zum Kanufahren.

Kanuroute 
Die Kanustrecke auf dem Vaikkojoki von Vaikkojärvi bis nach Kaavi ist ca. 95 Kilometer lang. Diese Kanutour ist eine Wildnis-Tour: Die Strecke verläuft durch einsame, tiefe Wälder. 

Die Route verläuft größtenteils auf dem Fluss, wird aber immer mal wieder durch Seeabschnitte unterbrochen. Am Ufer gibt es Möglichkeiten, um an angelegten Rastplätzen ein Lager aufzuschlagen. 

Auf dem Vaikkojoki paddelt man immer wieder unter Straßenbrücken durch. Diese bieten Gelegenheit die Kanutour abzubrechen oder erst an dieser Stelle zu beginnen. 
  
Der Vaikkojoki ist sowohl mit dem Canadier wie auch mit dem Kajak befahrbar. Für die Kanutour sollte man etwas Erfahrung im Wildwasserpaddeln mitbringen. 

Es gibt 27 Stromschnellen auf der Strecke.

Kanuroute Vaikkojoki

Wildwasserschwierigkeitsskala 

Definition der Schwierigkeitsgrade für Stromschnellen nach dem Deutschen Kanu-Verband und ICF:

 I unschwierig
 II mäßig schwierig
 III schwierig
 IV sehr schwierig
 V äußerst schwierig
 VI Grenze der Befahrbarkeit

Einzelnachweise 

Fluss in Finnland
Fluss in Europa
Nordkarelien
Nordsavo
Kaavi
Natura-2000-Gebiet